Вадово — деревня в Горайской волости Островского района Псковской области. 

Расположена в 27 км к югу от города Остров, в 2 км к северу от деревни Гривы.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

До 3 июня 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Синерецкой волости с центром в д.Гривы.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)